Jefferson Davis County er navnet på to amter i USA:

 Jefferson Davis County, Mississippi
 Jefferson Davis County, Lousiana